Long Haul est un nom donné à différents personnages de l'univers Transformers.

 Nom: Long Haul
 Affiliation: Decepticans
 Sous-Affiliation: Constructicans
 Protoform: Deceptican
 Mode Alternative: Camion benne Caterpillar 773B
 Taille: 45 pieds () dans le film
(Il est plus grand que Mégatron, c'est un des decepticons les plus grands , derrière Blackout/Grindor, Demolisher et Devastator)

Transformers: Génération 1

Transformers 2 : La revanche 

Long Haul a été confirmé comme Constructican. Il se transforme en camion benne. Après la mort de Demolisher c'est lui le chef des Constructicans. Il est ensuite le chef de l'expédition dans l'abysse Laurentien avec Rampage, Scrapmetal, Ravage et Mixmaster pour retrouver Mégatron. Lorsque Scalpel ordonne de tuer plus petit d'entre eux, Long Haul élimine Scrapmetal avec ses camarades. Après le retour de Mégatron,    Bonecrusher, Brawl et Blackout (sous le nom de Grindor), Long Haul va avec ses camarades en Égypte pour préparer La Moissonneuse. Il participe à la bataille final contre le NEST. Lorsque Sam et Michaëla traversent le champ de bataille, il tente de les tuer mais il est repoussé par Ironhide, le spécialiste en armement Autobot. Mais après il lance un de ses deux missiles sur un des trois hélicoptères des renforts du NEST.

Il est sévèrement blessé par un missile de l'Air Force qui lui détruit l'épaule gauche, mais réussit à survivre à l'explosion  et à fuir avec Scrapper.

Transformers 3 : La face cachée de la Lune 
Le  nous montre que Long Haul a bien survécu à l'Opération Firestorm: il réapparait brièvement dans le  au sein des Decepticons ayant transformé Chicago en forteresse. Il est tué par Optimus Prime en recevant des tires supposant sur la tête et ou sur le torse atteignant son spark.

Transformers : The Last Knight 
Dans ce 5e opus, un nouveau Decepticon inspiré de Long Haul, Onslaught, fait son apparition. Il est très probable que Onslaught soit un Decepticon qui a été construit par KSI dans Transformers 4 (comme Nitro Zeus, inspiré de Shockwave et KSI Boss) ou simplement le frère de Long Haul. Il se joindra aux côtés de Megatron et des autres Decepticons (Mohawk, Nitro Zeus, Barricade et Dreadbot). Il se fera plus tard tuer par Drift et Crosshair en se faisant couper la tête.

Constructicons